Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1948 i London.

Källor

Se även
Olympiska sommarspelen 1948

1948
Olympiska sommarspelen 1948